Steve West pode referir-se a:

 Steve West - baterista da banda Danger Danger
 Steve West - nadador dos Estados Unidos, medalhista dos Jogos Pan-Americanos de 1999

Desambiguação